Coenraad Jacob Temminck, (1778-1858), zoöloog
 Everhardus Temminck (1758-1837), Inspecteur-generaal tijdens de Bataafse Republiek
 Henriëtta Christina Temminck, (1813-1886), kunstschilderes
 Leonardus Temminck, ook Leonard, (1753-1813), (miniatuur)schilder